Autheuil, ancienne commune française de l'Eure, auj. intégrée à Autheuil-Authouillet ;
 Autheuil, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Autheuil, commune française de l'Orne.

En composition
 Autheuil-Authouillet, commune française de l'Eure ;
 Autheuil-en-Valois, commune française de l'Oise.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France